Онга́ро () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:
 Онгаро, Истон (род. 1998) — канадский футболист.
 Онгаро, Франка (1928—2005) — итальянская женщина-психиатр.